Do soutěže ženské dvouhry pařížského grandslamu French Open 2015 nastoupilo sto dvacet osm tenistek. Z kvalifikace postoupilo dvanáct tenistek. Obhájkyní titulu byla druhá hráčka světa Maria Šarapovová z Ruska, která antukové Roland Garros vyhrála dvakrát. Ve čtvrtém kole však nestačila na českou tenistku Lucii Šafářovou, které podlehla za hodinu a padesát minut ve dvou setech. Češka se tak poprvé probojovala do čtvrtfinále pařížského turnaje.

Ve čtvrtfinále Lucie Šafářová porazila Španělku Garbiñe Muguruzaovou a v semifinále pak vyřadila bývalou světovou jedničku a šampionku French Open z roku 2008 Anu Ivanovićovou ze Srbska. Ve finále se Šafářová utkala se světovou jedničkou, Američankou Serenou Williamsovou. Williamsová zvítězila po setech 6–3, 6–7, 6–2 a získala tak svůj třetí titul na French Open a zároveň dvacátý singlový grandslamový titul své kariéry.

Vítězka si do žebříčku WTA připsala 2 000 bodů a získala částku 1 800 000 eur, finalistka pak poloviční prémii.

Nasazení hráček

Galerie

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

French Open 2015